«Había una vez» puede referirse a:

Miscelánea 
 Había una vez (2006), obra de Felipe Garrido.
 Había una vez... (1989), álbum de Enanitos Verdes.
 Había una vez (Der var engang) (1922), película danesa  de Alba Mora.
 Había una vez (1985), película mexicana de Alba Mora.
 Había una vez un circo (1972), película argentina.
 Había una vez una estrella (1989), película mexicana.
 Había una vez en la selva poderosa (2008), serie de televisión infantil.
 Había una vez un perro (1982), cortometraje de animación soviético.
 Había una vez en el Oeste (1968), película ítalo-estadounidense.
 Había una vez (2001-2009 y 2018-presente), programa de televisión chileno.
 Once Upon a Time (2011-presente), serie de televisión de ABC.